Андрей Гончар:
 Гончар, Андрей Александрович (1931—2012) — советский и российский математик, педагог.
 Гончар, Андрей Алексеевич (род. 1984) — российский художник-график.
 Гончар, Андрей Васильевич (род. 1985) — украинский футболист.
 Гончар, Андрей Петрович (род. 1936) — советский актёр, артист Одесского русского драматического театра.